Żmigród – wczesnośredniowieczne, słowiańskie grodzisko

Miejscowości 
 Żmigród – miasto w woj. dolnośląskim
 Nowy Żmigród – wieś w woj. podkarpackim
 Stary Żmigród – wieś w woj. podkarpackim
 Żmigród – osada w woj. dolnośląskim.

Administracja 
 Nowy Żmigród – gmina w woj. podkarpackim
 Żmigród – gmina w woj. dolnośląskim
 Żmigród – gromada

Stacje kolejowe 
 Żmigród – stacja kolejowa w Żmigrodzie
 Żmigród Miasto – dawna wąskotorowa stacja kolejowa w Żmigrodzie
 Żmigród Wąskotorowy – dawna wąskotorowa stacja kolejowa w Żmigrodzie

Zobacz też 
 Żmigrodzki, Żmigrodzka
 Kotlina Żmigrodzka – mezoregion w Polsce
 Siedliska Żmigrodzkie – wieś w Polsce
 Ruda Żmigrodzka – wieś w Polsce
 Ulica Żmigrodzka we Wrocławiu